

Geografia 
 Chirat-l'Église – comune francese nel dipartimento dell'Allier della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi

Persone 
 Madeleine Chirat – sciatrice alpina francese
 Raymond Chirat – storico del cinema francese